Aloha Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aloha Creek (Hogatza River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Aloha Creek (Minook Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)